SU-8 oder Su-8 steht für:
 SU-8 (Fotolack), ein Fotolack
 SU-8 (Flakpanzer), sowjetischer Flakpanzer
 Suchoi Su-8, sowjetisches Kampfflugzeug